Il doppio del torneo di tennis Sekisho Challenge Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chin-Wei Chan e Wen-Hsin Hsu che hanno battuto in finale Ya-Hsuan Lee e Yumi Miyazaki 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Miki Miyamura /  Akiko Ōmae (semifinali)
 Chin-Wei Chan /  Wen-Hsin Hsu (Campionesse)

 Monique Adamczak /  Storm Sanders (quarti di finale)
 Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sekisho Challenge Open 2013